Голямата награда на Европа е кръг от Световния шампионат на ФИА – Формула 1, провеждащ се на различни писти в Европа от 1983 до 2012 г. За последно домакин е Валенсия – от 2008 до 2012 г.

Други писти, на които се е провеждало състезанието включват Нюрбургринг, Херес, Донингтън парк и Брандс Хетч.

Спонсори 
John Player – 1983
AvD – 1984
Shell Oils – 1985
Sega – 1993
Mobil 1 – 1994 – 1997
Warsteiner – 1999 – 2001
Allianz – 2002 – 2004
Telefónica – 2008 – 2010

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите

Външни препратки